Mill Creek (Illinois)
Mill Creek (Oklahoma)
Mill Creek (Pensilvânia)
Mill Creek (Virgínia Ocidental)
Mill Creek (Washington)
Old Mill Creek

Desambiguações de topônimos